Kunduz (provincie), een van de 34 provincies van Afghanistan
 Kunduz (rivier), een rivier in Afghanistan
 Kunduz (stad), stad in de gelijknamige Afghaanse provincie